Die Saria A/S GmbH & Co. KG (eigene Schreibweise:  SARIA) mit Sitz in Selm (Westfalen) ist ein international tätiger Dienstleister in der Land- und Ernährungswirtschaft (mit Schwerpunkt der Verwertung von Produkten aus der Fleischwirtschaft und der Lebensmittelbranche), als Produzent von neuen Energien und als Hersteller von Erzeugnissen für die menschliche Ernährung, die Tiernahrung, die Aquakultur und die Landwirtschaft. Saria ist eines der führenden Unternehmen seiner Art und gehört zur familiengeführten Rethmann-Gruppe.

Geschichte 
Die Saria Bio-Industries AG & Co. KG wurde 1998 unter diesem Unternehmensnamen als eigenständige Sparte der Rethmann-Gruppe gegründet, um alle Geschäftsaktivitäten der Unternehmensgruppe in dem Produkt- und Dienstleistungssegment zu bündeln, die bis dahin in der Rethmann TBA GmbH & Co. KG organisiert waren. Den historischen Einstieg von Rethmann in die Verwertung von tierischen Nebenprodukten bildet die Übernahme der Firma „Gebr. Schaap“ in Marl (Deutschland) im Jahr 1977. 
Zum Zeitpunkt der Gründung bestanden bereits sieben Verarbeitungsbetriebe in Deutschland, zehn in Frankreich (ehemals Soporga und SFM) sowie je einer in Österreich, Polen, Tschechien und Spanien.

Das Unternehmen ist seit 1998 durch die Entwicklung von neuen Geschäftsfeldern, den Ausbau von bestehenden Verarbeitungsbetrieben und durch die Übernahme von weiteren Unternehmen in den bearbeiteten Geschäftsfeldern permanent gewachsen. Ein Meilenstein war beispielsweise die Inbetriebnahme der bundesweit ersten Anlage zur Gewinnung von Biodiesel aus Tierfetten im Jahre 2001 in Malchin. Weitere Anlagen folgten, wobei auch zusätzlich pflanzliche Öle zu Biodiesel umgewandelt werden.

Unternehmensstruktur 
Unter dem Dach der Saria-Gruppe sind die jeweiligen Landesgesellschaften organisiert. Etwa 10.500 Beschäftigte arbeiten in 24 Ländern an rund 200 verschiedenen Standorten für das Unternehmen.
In Deutschland gliedert sich das operative Geschäft folgendermaßen: 

Bioceval GmbH & Co. KG (ehem. Vereinigte Fischmehlwerke Cuxhaven GmbH): Herstellung und Vertrieb von Fischmehl und Fischöl
ecoMotion GmbH: Herstellung und Vertrieb von Biodiesel aus tierischen Fetten und Pflanzenölen
Gerlicher GmbH: Frischöllieferung und Altfettabholung für Gastronomie und Lebensmittelindustrie
ReFood GmbH & Co. KG: Sammlung und Aufbereitung von Lebensmittelresten aus Kantinen, Großküchen, Hotel- und Gaststätten
SARVAL GmbH: Sammlung und Verarbeitung von Knochen, Fetten und Schwarten
SecAnim GmbH: Sammlung und Verwertung von tierischen Nebenprodukten der fleischverarbeitenden Lebensmittelindustrie sowie der Landwirtschaft

Weblinks 

Selm 
Unternehmen (Kreis Unna) 
Nachwachsende Rohstoffe
Unternehmen (Bioenergie)
Gegründet 1979